Harlan County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Harlan County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Harlan County (Nebraska) – okres státu Nebraska